Пушкинский — участок (населённый пункт) в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Находится в 16 км от Шумского

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 43 человек

Власть 
В административном плане относится к Порогскому муниципальному образованию Нижнеудинского района Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района